SBL:
 SBL — Slovenski biografski leksikon («Словенский биографический словарь»)
 SBL — Svenskt biografiskt lexikon («Шведский биографический словарь», «Шведская биографическая энциклопедия»)